Рыжово (), село, Алисовский сельский совет,
Близнюковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320680305. Население по переписи 2001 г. составляет 104 (47/57 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Рыжово находится в 4-х км от села Семеновка и в 5-и км от села Алисовка.

История 
 1890 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 100 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района